Koltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Koltjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Koltjärnen, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (9,24 ha)
Norra Koltjärnen, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Koltjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Lilla Koltjärnet, sjö i Sunne kommun,  (1 ha)
Stora Koltjärnet, sjö i Sunne kommun,  (4,55 ha)
Koltjärnen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun och Leksands kommun,  (14,4 ha)
Koltjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (4,75 ha)
Koltjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Koltjärnen (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (5,33 ha)
Koltjärnen (Jättendals socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (4,84 ha)
Koltjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Koltjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Koltjärnen, sjö i Krokoms kommun, 
Stor-Koltjärnen, sjö i Krokoms kommun,  (18,8 ha)
Koltjärnen (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Koltjärnen (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (17,7 ha)
Koltjärnen (Skogs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (9,76 ha)
Koltjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Koltjärnen (Överlännäs socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (8,92 ha)
Nörd-Koltjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (6,62 ha)
Sör-Koltjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (3,2 ha)
Koltjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Koltjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (14 ha)
Koltjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,

Se även
Költjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn